Общата численост на населението в Дания е 5 760 694 души към 2017 г.

Възрастова структура 
 0-14 години- 18,8% (524 250 мъже и 497 683 жени)
 15-64 години- 66,1% (1 811 787 мъже и 1 780 907 жени)
 над 65 години- 15,1% (349 458 мъже и 468 250 жени)
(2009)
 0-14 години- 18,1% (511 882 мъже и 485 782 жени)
 15-64 години- 65,8% (1 817 800 мъже и 1 798 964 жени)
 над 65 години- 16,1% (387 142 мъже и 498 940 жени)

Население и естествен прираст

Естествен прираст

Средна продължителност на живота 
 39,47- общ показател
 38,55- за мъжете
 40,40- за жените
(2009)
 40,5- общ показател
 39,6- за мъжете
 41,43- за жените

Полова структура 
 0-14 години: 1,05 момчета на 1 момиче
 15-64 години: 1,02 мъже на 1 жена
 над 65 години: 0,75 мъже на 1 жена
 Общ показател: 0,98 мъже на 1 жена

Раждаемост и смъртност 
 раждаемост: 11,36 на 1000 души
 смъртност: 10,43 на 1000 души
(2009)
 раждаемост: 10,54 на 1000 души
 смъртност: 10,22 на 1000 души

Етнически състав 
Мнозинството от населението е от скандинавски произход. Малки имигрантски групи от гренландци и фарьорци живеят в страната. Имигрантите от Азия и Европа съставляват 6,2 % от населението.

Говорими езици 
Кралство Дания има един официален език, датски. На територията на страната се говорят и няколко други езика. Това са немски, фарьорски, и гренландски. Голяма част от датчаните говорят и английски език.

Официални езикови малцинства

Немски 

Немския е официален малцинствен език в района на Южна Ютландия (в регион Сиданмарк). Този район е бил част от Германската империя. Между 15-20 хил. етнически немци живеят в Южна Ютландия, които говорят стандартен немски език или неговата разновидност долносаксонски с особеностите му ползвани в областта Шлезвиг. Този вариант на долносаксонския немски език е доста различен от стандартния немски и може да създаде трудности при разбирането му от говорещите стандартен немски хора.

Фарьорски 

Фарьорския е Северногермански език подобно на датския и е официален език на Фарьорските острови, които са самоуправляваща се територия в Кралтво Дания. Този език се говори и от фарьорски имигранти в континентална Дания.

Гренландски 
Гренландския език е основен език за 54 хил. инуити живеещи в Гренландия, която подобно на Фарьорите е самоуправляваща се територия в Кралство Дания. Около 7 хиляди души говорят гренландски език в континентална Дания.

Неофициални езици

Борнхолмски 

Диалекта наречен Борнхолмски се използва на остров Борнхолм. Този диалект има много общи черти с шведски език.

Религия 
 лутерани: 95%
 католици и протестанти: 3%
 мюсюлмани: 2%
Мнозинството от датчаните са членове на Датската народна църква, която се отнася към лутеранството.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Външни препратки 
 Ethnologue report for Denmark
 German in Denmark